Pitotoy puede referirse a varias aves del género Tringa:
 Tringa flavipes, o pitotoy chico.
 Tringa melanoleuca, o pitotoy grande.
 Tringa solitaria, o pitotoy solitario.